Демчина Богдан Григорович (1958) — український учений і підприємець
 Демчина Павло Володимирович (1976) — український військовик, генерал-лейтенант, перший заступник Голови — начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України

Українські прізвища